G2, G-2, G.2, G.II ou G02 ou  signifie notamment :

Expression 
 G2 signifie, dans le langage courant (en Rhône Alpes), être partant pour faire une activité, être bouillant.

Domaine militaire et armes
 AEG G.II, un avion de la seconde Guerre mondiale ;
 AWC G2, un fusil de sniper en bullpup américain ;
 Caudron G.2, un avion de la première Guerre mondiale ;
 G2 ancien réacteur nucléaire militaire français situé à Marcoule ;
 G2, un  service de renseignement militaire de l'Irlande ;
 FAMAS G2 , un modèle de FAMAS (fusil d'assaut), pour la Marine Nationale française ;
 , un destroyer de la Royal Australian Navy ;
  un sous-marin de la Royal Navy ;
 Officier G2 : chargé du renseignement dans un État-Major des forces armées des États-Unis et dans plusieurs autres armées ;
 Soko G-2 Galeb, un avion militaire yougoslave.

Géopolitique
 Groupe des deux, un groupe informel de discussion et de partenariat économique entre les États-Unis et la Chine, cette expression médiatique date des années 2000.

Informatique et télécommunications
Informatique
 G2, la deuxième génération de PowerPC (c'est-à-dire PowerPC 603 et PowerPC 604) ;
 G2, abréviation pour le réseau P2P Gnutella2 ;
 G2 Speech, un logiciel de reconnaissance vocale ;
 Pacman-G2, un gestionnaire de paquets.

Téléphonie
 HTC G2, un smartphone sorti en 2009 ;
 LG G2, un smartphone sorti en 2013, le LG G2 Mini est une variante sorti en 2014.

Jeux vidéo 
 G2 Esports, un club de E-sport.

Média 
 G2, une chaîne de télévision régionale espagnole.

Photographie 
 Canon PowerShot G2, un appareil photo numérique de Canon.

Sciences
Astronomie
 G2, le type spectral de certaines étoiles (dont le soleil) ;
 G2, un nuage de poussière dans la constallation du Sagittaire.

Biologie
 G2 , une phase du Cycle cellulaire.

Chimie
 Prostaglandine G2, un peroxyde organique de la famille des prostaglandines.

Mathématiques

 G2, dénomination dérivée de l'œuvre de Sophus Lie :
 G2, le plus petit des groupes de Lie simples exceptionnels ;
 G2, une Algèbre de Lie semi-simples.
 Autres :
 Système de racine G2.

Médecine
 Classe ATC G02, sous-groupe thérapeutique de la classification ATC ;
 Méningite au cours d'autres maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs (G02), d'après la classification internationale des maladies ;
 Sarcome des tissus mous moyennement différencié, dans la classification UICC 1997.

Physique
  (g moins deux), une campagne de mesures du moment magnétique du muon.

Transports 
Aéronautique 
 Guimbal Cabri G2, un hélicoptère léger du constructeur français Guimbal ;
 Fiat G.2, un avion de transport du constructeur italien Fiat Aviazione.

Automobiles
 BMW X4 II (G02), deuxième génération de la BMW X4 ;
 G2, l'ancien nom de FIA Groupe A.

Routes
  Autoroute chinoise G2 reliant Pékin à Shanghai ; 
  Route nationale slovène G2 reliant Slovenska Bistrica à la frontière croate. 

Signalisation
 Signalisation de position d'un passage à niveau muni de demi-barrières à fonctionnement automatique en France.

Train
 G2 AL 1040 à 1100 et 1251 à 1291, une locomotive à vapeur.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres